Позитивная психотерапия (   с 1977 года) - это психотерапевтический метод, разработанный Носсратом Пезешкианом и его коллегами в Германии с 1968 года. Его можно охарактеризовать как гуманистическую психодинамическую психотерапию, основанную на позитивном понимании человеческой природы. 

Позитивная психотерапия - это интегративный метод, который включает гуманистические, системные, психодинамические  элементы. Сегодня есть центры и тренинги примерно в двадцати странах мира. Его не следует путать с позитивной психологией.

Концепция Позитивной психотерапии и её развитие включают в себя удовлетворение основных человеческих потребностей в гармонии с окружающей средой, и полное вовлечение определённых людей в данный процесс.

Термин «позитивный» 
До 1977 года этот метод назывался Дифференциальный анализ. Затем, в 1977 году, Носсрат Пезешкиан опубликовал свою работу «Позитивная психотерапия», которая была опубликована на английском языке как «Позитивная психотерапия» в 1987 году. Термин «позитивный» происходит от оригинального латинского выражения «positum или positivus», что означает факт, действительный, настоящий, конкретный. Цель позитивной психотерапии и позитивных психотерапевтов - помочь пациенту и клиенту увидеть свои способности, сильные стороны, ресурсы и потенциал.

Развитие позитивной психотерапии 
Основатель позитивной психотерапии Носсрат Пезешкиан (1933-2010) был немецким дипломированным психиатром, неврологом и психотерапевтом, родившимся в Иране. В конце 1960-х - начале 1970-х годов его вдохновляли разные источники, люди и события:
 Дух того времени, который породил гуманистическую психологию и её дальнейшее развитие.
 Личные встречи с выдающимися психотерапевтами и психиатрами, такими как Виктор Франкл, Якоб Л. Морено, Генрих Менг, Раймон Баттегай, Гаэтано Бенедетти и другие.
 Гуманистическим учением и добродетелями религии Бахаи.
 В поисках интегративного метода, особенно из-за проблем между психоаналитиками и терапевтами в то время.
 На основе транскультурных наблюдений в более чем 20 культурах и поиска интегративного метода, учитывающего культурные особенности каждой.

Основные принципы 
Три основных принципа или столпа позитивной психотерапии:
 Принцип надежды
 Принцип баланса
 Принцип консультации

1. Принцип надежды подразумевает, что терапевт хочет помочь своим пациентам понять и увидеть значение и цель их расстройства или конфликта. Соответственно, расстройство будет переосмыслено в «позитивном» ключе (позитивные интерпретации).

Несколько примеров: нарушение сна - это способность проявлять бдительность и обходиться недосыпанием; депрессия - это способность с глубочайшей эмоциональностью реагировать на конфликты; шизофрения - это способность жить в двух мирах одновременно или жить в мире фантазий; нервная анорексия – это способность обходиться немногими приёмами пищи и отождествлять себя с голодом мира.

Благодаря подобному положительному взгляду становится возможным изменение точки зрения не только для пациента, но и для его окружения. Следовательно, у болезней есть символическая функция, которая должна признаваться как терапевтом, так и пациентом. Пациент узнаёт, что симптомы и жалобы болезни являются сигналами, чтобы привести его или её четыре качества жизни в новый баланс.

2. Принцип баланса: несмотря на социальные и культурные различия и уникальность каждого человека, можно заметить, что во время решения своих проблем все люди относятся к типичным формам решения их. Томас Корнбихлер объясняет: «Носсрат Пезешкиан с помощью Модели баланса позитивной психотерапии (инновационный современный подход к динамической психотерапии) сформулировал яркую модель преодоления конфликтов в разных культурах».

3. Принцип консультации: пять этапов терапии и самопомощи. Пять этапов позитивной психотерапии представляют собой концепцию, в которой терапия и самопомощь тесно взаимосвязаны. Пациент и его семья вместе получают информацию о болезни и индивидуальном решении этой проблемы.

Основные характеристики 

 Метод интегративной психотерапии
 Гуманистический психодинамический метод
 Сплочённая, интегрированная терапевтическая система
 Краткосрочный метод, ориентированный на конфликт
 Культурно-чувствительный метод
 Использование в работе историй, анекдотов и мудрости
 Инновационные техники и методы
 Применение в психотерапии, других медицинских дисциплинах, консультировании, образовании, профилактике, управлении и тренингах

Примечания

Ссылки 
 Международная Академия Позитивной и транскультуральной психотерапии

Методы психотерапии